Харьковская катастрофа, или катастрофа под Харьковом, может означать:
 
 Катастрофа царского поезда под Харьковом (1888).
 Катастрофа харьковского еврейства (1941—1943).
 Харьковская катастрофа (1942) — «Барвенковский котёл».
 Факел (атомный взрыв) под Харьковом (1972).
 Контрнаступление в Харьковской области (2022).